Darna fue una banda de power metal de Oviedo, Asturias, España formada en 1998 como un proyecto, pero pronto se convirtió en una banda cuando los fundadores decidieron reclutar al resto de los miembros.

Historia 
Darna nació en septiembre de 1998 en Oviedo, Asturias con una historia y algunas melodías. Dani y Ruth empezó a desarrollar un proyecto, que en muy poco tiempo se convirtió en una realidad. Pronto sumaron a Álvaro Jardón (bajo) y Rafael Yugueros (batería), dando vida a las canciones que habían compuesto. Silvia fue el último miembro en unirse a la banda y con su guitarra dio poder y una sólida base rítmica. 

Ellos prepararon las canciones y la historia conceptual de unos dos años, (que más tarde grabó su álbum debut), hasta diciembre de 2000 cuando ofrecieron su primer trabajo en celebración del aniversario de la heavy metal programa de radio, Morgana. 

Después de dar varios conciertos en Asturias, decidieron comenzar a grabar lo que sería su primer álbum con el nombre "Darna" en mayo de 2001 que después de un año de grabación vio la luz en junio de 2002. Una intensa promoción generó gran anticipación para ver esta nueva banda, comentó thet podría ser la banda revelación español en 2003, y que dieron su primer concierto fuera de su tierra. 

Fue en septiembre de ese mismo año cuando se presentó Fonso, que vino a satisfacer la marcha del anterior bajista. A partir de aquí, Darna ofreció numerosos conciertos que les llevarían por toda España, lo que reforzó su imagen de "banda en vivo '. 

Su último concierto fue en junio de 2003, momento en el que la banda estaba en los estudios de grabación, preproducción su segundo disco previsto para septiembre de 2003, pero no podían lanzarlo hasta diciembre de 2003. "II" fue su segundo álbum lleno de ritmos y melodías fuertes.

En 2017 Ruth Suárez crea un proyecto con miembros de Darna, Warcry y Avalanch: Kirlo.

Discografía 
 Darna (2001)
 II (2003)

Miembros

Última alineación 
 Ruth Suárez (Vocalista)
 Silvia (Guitarra)
 Dani Sevillano (Guitarra)

Miembros pasados 
 Rafael Yugueros (Batería)
 Álvaro Jardón (Bajo)
 Alfonso Carrera (Bajo)

Véase también 
WarCry
Sauze

Enlaces externos 
Darna's Website
Myspace

Grupos de power metal de España
Grupos de heavy metal de España
Grupos de metal neoclásico
Grupos de rock de Asturias
Grupos de música de Asturias
Grupos de power metal en español